XX розыгрыш Гран-при проходил с 8 июня по 1 июля 2012 года с участием женских команд из 16 стран мира. Финальный этап соревнования сыгран в зале Beilun Gymnasium в китайском городе Нинбо.

Участники 

Сборные Алжира и Тайваня 27 и 28 апреля 2012 года в Оране сыграли стыковые матчи за право принять участие в Гран-при.

Календарь 
{| class="wikitable" width=100% style="font-size: 100%"
| colspan="4" bgcolor="#A9A9A9" align="center" width=100%| Предварительный этап
|-
| colspan="4" bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=100%| 1-й тур. 8—10 июня
|-
! width=25%| Группа A   Макао
! width=25%| Группа B   Санто-Доминго
! width=25%| Группа C   Пусан
! width=25%| Группа D   Лодзь
|-
|       
|       
|       
|       
|-
| colspan="4" bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=100%| 2-й тур. 15—17 июня
|-
! width=25%| Группа E   Сан-Бернарду-ду-Кампу
! width=25%| Группа F   Комаки
! width=25%| Группа G   Фошань
! width=25%| Группа H   Белград
|-
|       
|       
|       
|       
|-
| colspan="4" bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=100%| 3-й тур. 22—24 июня
|-
! width=25%| Группа I   Осака
! width=25%| Группа J   Бангкок
! width=25%| Группа K   Лохэ
! width=25%| Группа L   Тайбэй
|-
|       
|       
|       
|       
|-
| colspan="4" bgcolor="#A9A9A9" align="center" width=100%| Финальный этап
|-
! colspan="4"| 27 июня — 1 июля   Нинбо
|-
| colspan="4" align="center"|           
|}

 Предварительный этап 

 Турнирная таблица 

 Результаты 

 1-й тур 

 Группа A (Макао) 

 Группа B (Санто-Доминго) 

 Группа C (Пусан) 

 Группа D (Лодзь) 

 2-й тур 

 Группа E (Сан-Бернарду-ду-Кампу) 

 Группа F (Комаки) 

 Группа G (Фошань) 

 Группа H (Белград) 

 3-й тур 

 Группа I (Осака) 

 Группа J (Бангкок) 

 Группа K (Лохэ) 

 Группа L (Тайбэй) 

 Самые результативные 

 Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Росанна Хьель — 53,33
  Цзэн Чуньлэй — 46,30
  Йоана Паласиос — 43,46
  Вильма Салас — 41,95
  Хуэй Жуоци — 41,91
 Блок (очки в среднем за сет)
  Криста Хармотто — 1,17
  Агнешка Беднарек — 1,06
  Ян Хё Джин — 0,97
  Кристиана Фюрст — 0,94
  Росанна Хьель — 0,94

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Янелис Сантос — 0,58
  Хайке Байер — 0,48
  Хуэй Жуоци — 0,44
  Серена Ортолани — 0,43
  Паула Ямила Нисетич — 0,42
 Защита (диги в среднем за сет)
  Ленка Дюрр — 4,39
  Николь Дэвис — 3,48
  Моника Де Дженнаро — 3,31
  Ян Мэнхуа — 2,70
  Логан Том — 2,55

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Нутсара Томком — 8,75
  Хитоми Накамити — 7,27
  Денизе Ханке — 6,97
  Ли Сук Джа — 6,91
  Наз Айдемир — 6,43
 Приём (процент эффективности)
  Ленка Дюрр — 50,34
  Вилаван Апиньяпон — 44,51
  Тэн Еньминь — 43,71
  Ян Мэнхуа — 41,15
  Паула — 40,57

 «Финал шести» в Нинбо 

 Турнирная таблица 

 Результаты матчей 

 Составы 

 : Синтия Барбоза, Хизер Боун, Алиша Гласс, Николь Дэвис, Нэнси Метколф, Тамари Миясиро, Кристин Ричардс, Даниэль Скотт-Арруда, Кортни Томпсон, Тайиба Хэниф-Парк, Криста Хармотто, Меган Ходж, в матчах группового этапа также играли Фольюк Акинрадево, Линдси Берг, Джордан Ларсон, Логан Том, Дестини Хукер. Главный тренер — Хью Маккатчен.

 : Аденизия, Дани Линс, Жаклин, Жусиели, Камила, Мари, Паула, Таиса, Фаби, Фабиана, Фабиола, Фернанда Феррейра, Фернанда Гарай, Шейла, в матчах группового этапа также играли Габи, Жойс, Жулиана, Наташа, Приссила, Тандара. Главный тренер — Зе Роберто.

 : Эргюль Авджи, Наз Айдемир, Эсра Гюмюш, Гизем Гюрешен, Неслихан Дарнель, Бюшра Джансу, Эда Дюндар, Гюльден Каялар, Нилай Оздемир, Нериман Озсой, Гюльдениз Онал, Гёзде Кырдар-Сонсырма, Бахар Токсой, Полен Услупехливан. Главный тренер — Марко Аурелио Мотта.

 : Вилаван Апиньяпон, Ванна Буакэу, Пхонпхун Гыдпхард, Малика Кантхонг, Сонтая Кеэубундит, Айчарапхорн Конгйот, Пиянут Пэнной, Онума Ситтирак, Плымчит Тхинкхау, Нутсара Томкхам, Тхапапхайпхан Чайси, Ампхон Япха. Главный тренер — Киаттипонг Радчатагриенгкай.

 : Вэй Цююэ, Лю Цунцун, Ми Ян, Сюй Юньли, Фан Линьлинь, Хуэй Жоци, Цзэн Чуньлэй, Чжан Лэй, Чжан Сянь, Чу Цзиньлин, Шань Даньна, Ян Цзе, Ян Цзюньцзин, Ма Юньвэнь. Главный тренер — Юй Цзюэминь.

 : Эмили Боррель, Ана Лидия Клехер, Дамара Лескай, Сулиан Матьенсо, Алена Орта, Йоана Паласиос, Вильма Салас, Гизель де ла Каридад Сильва, Юсидей Силье, Янелис Сантос, Леанни Симон, Росанна Хьель. Главный тренер — Хуан Карлос Гала.

 Самые результативные 

 Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Йоана Паласиос — 48,42
  Меган Ходж — 43,84
  Нериман Озсой — 43,61
  Шейла — 42,75
  Неслихан Дарнель — 41,86
  Онума Ситтирак — 39,15
 Блок (очки в среднем за сет)
  Таиса — 1,05
  Фабиана — 0,89
  Ян Цзюньцзин — 0,79
  Хизер Боун — 0,79
  Эда Эрдем — 0,74
  Даниэль Скотт-Арруда — 0,74

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Неслихан Дарнель — 0,53
  Плэумчит Тинкао — 0,47
  Янелис Сантос — 0,40
  Фернанда Феррейра — 0,37
  Бахар Токсой — 0,37
  Онума Ситтирак — 0,37
 Защита (диги в среднем за сет)
  Чжан Сянь — 2,79
  Фаби — 1,89
  Меган Ходж — 1,84
  Неслихан Дарнель — 1,53
  Гёзде Кырдар-Сонсырма — 1,47

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Нотсара Томком — 9,63
  Наз Айдемир — 7,16
  Вэй Цююэ — 6,32
  Алиша Гласс — 4,32
  Фернанда Феррейра — 4,21
 Приём (процент эффективности)
  Гюльден Каялар — 47,06
  Пиянут Панной — 47,01
  Гёзде Кырдар-Сонсырма — 39,73
 Либеро (позитивный приём и защита за сет)
  Чжан Сянь — 5,00
  Пиянут Панной — 3,89
  Фаби — 3,89

Полужирным шрифтом выделены обладатели индивидуальных призов.

 MVP 
Самым ценным игроком «Финала шести» признана нападающая сборной США Меган Ходж'''.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировой Гран-при по волейболу
2012 год в волейболе